Натуральне число 1257
 1257 рік до нашої ери
 1257 рік нашої ери